de Engelstalige benaming voor een zonscheerder
 Sungrazer (band), een Nederlandse stonerrockband
 Sungrazer (album), een album van de gelijknamige band